Schnedlitz ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Schnedlitz (* 1984), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Peter Schnedlitz (* 1954), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler